Tod im Internat steht für folgende Filme:

 Tod im Internat (2017), deutscher Fernsehfilm von Torsten C. Fischer
 Der Bulle von Tölz: Tod im Internat, deutscher Fernsehfilm von Walter Bannert (1996)